Corky kan syfta på:

 Corky (travhäst) – en amerikansk varmblodig travhäst
 Corky (tidning) – en tidning och webbtidning utgiven av QX Förlag AB